Рогачевський — українське прізвище. Відомі носії:

 Рогачевський Іван — протопоп лохвицький на Полтавщині початку 18 століття.
 Рогачевський Георгій Олексійович (1920-1996) — Герой Радянського Союзу.
 Рогачевський Євген (* 1992) — український музикант, гітарист гурту «Воплі Відоплясова», колишній учасник київського гурту «Иіцкій Аун».
 Рогачевський Олександр Ігорович — старший солдат запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки